Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel New Haven Open at Yale) van 2013 vond plaats van 18 tot en met 24 augustus 2013 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond. Het was het laatste toernooi in de 2013-editie van de US Open Series.

Enkelspel

Samenvatting 
De als eerste geplaatste Sara Errani sneuvelde meteen in haar openingspartij, in de tweede ronde.

De ongeplaatste Roemeense Simona Halep won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste titelverdedigster Petra Kvitová uit Tsjechië in twee sets. Halep wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, alle in 2013.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Simona Halep
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Petra Kvitová
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Dubbelspel 
 Samenvatting 
De titelverdedigsters Liezel Huber en Lisa Raymond hadden niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Huber en haar Spaanse partner Nuria Llagostera Vives waren nummer vier op de plaatsingslijst – zij bereikten de halve finale. Raymond speelde samen met de Italiaanse Flavia Pennetta – dit koppel kwam niet voorbij de eerste ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Peng Shuai, sneuvelde in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Sania Mirza / Zheng Jie''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Anabel Medina Garrigues en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mirza had daarnaast zestien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zheng veertien.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

New Haven 2013
New Haven